En termes d'astronàutica, Ares pot significar el següent:
 Tres vehicles de llançament derivats del transbordador espacial sota el desenvolupament del Programa Constellation de la NASA:
 Ares I Crew Launch Vehicle (CLV), creat per a llançar la nau espacial Orion
 Ares IV (vehicle de llançament), un llançador de doble ús proposat pel CLV o Lunar Surface Access Module (LSAM)
 Ares V Cargo Launch Vehicle (CaLV), principalment destinat a llançar el Lunar Surface Access Module.
 Ares ICBM, una proposta de vehicle de llançament d'ICBM i SST 
 Aerial Regional-scale Environmental Survey (ARES), una proposta d'avió coet marcià
 Aries (coet), una versió modificada del míssil LGM-30, que es fa servir per provar sistemes de defensa antimíssils

Pàgines de desambiguació